After-hours (« après les heures ») est une expression utilisée pour désigner des rencontres de musiciens.

Voir aussi 
 Jam session

Terminologie du jazz
Vocabulaire du rock